Ехидо План де Ајала има више значења:

 Ехидо План де Ајала (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ехидо План де Ајала (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику